Kromstaart (munt), munt geslagen in Groningen
 Kromstaart (plant), een grassoort